

Sigle 
 JavaScript – linguaggio di scripting
 Jong-Socialisten – organizzazione politica giovanile belga
 Jonge Socialisten in de PvdA – organizzazione politica giovanile olandese
 Compagnie du Jura-Simplon – società ferroviaria svizzera

Codici 
 JS – codice vettore IATA di Air Koryo

Musica 
 JS – gruppo musicale hip hop
 JS – modello di chitarra Ibanez (dalle iniziali di Joe Satriani)

Sport 
 JS – abbreviazione di Jeunesse Sportive (gioventù sportiva) nella denominazione di società sportive di paesi di lingua francese

Altro 
 J/s – simbolo del joule al secondo, equivalente al watt
 JS – sigla di una serie di carri pesanti sovietici (dalle iniziali di Josef Stalin)